Большая Северная — река:

 Большая Северная (приток Чубура) — река в Кемеровской и Новосибирской областях.
 Большая Северная (приток Синячихи) — река в Свердловской области.
 Большая Северная (приток Витима)